Oram är en ort i Irland.   Den ligger i provinsen Ulster. Oram ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Oram är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Oram. Runt Oram är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Crossmaglen,  km sydost om Oram. Trakten runt Oram består i huvudsak av gräsmarker. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ulster